Başkənd – altro nome di Artsvashen
 Başkənd – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Başkənd – centro abitato del distretto di Ordubad, in Azerbaigian